

Cieki w Polsce 
 Pławianka – potok, dopływ Białej
 Pławianka – struga, dopływ Wisły

Inne 
 Topola Pławianka – najwyższa topola w Polsce, pomnik przyrody

Zobacz też 
 Pławienka

Przypisy